Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 en 11 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Sage Kotsenburg. Hij werd opgevolgd door zijn landgenoot Redmond Gerard, die in de finale eindigde voor de Canadezen Maxence Parrot en Mark McMorris.

Tijdschema

Uitslag 
 Q — Gekwalificeerd voor de finale
 DNS — Niet gestart

Kwalificatie 
Heat 1

Heat 2

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Mannen slopestyle